Фурий:

 Фурий — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Фурий Меций Гракх — римский политический деятель середины IV века.